Pokój toruński (1411) – kończący wielką wojnę z zakonem krzyżackim
 Pokój toruński (1466) – kończący wojnę trzynastoletnią